Floc’h est un nom de famille breton qui signifie soit « écuyer » soit « page ». Il est souvent précédé de l'article  qui signifie « le » : ar Floc'h. Dans ce cas, la typographie bretonne veut que l'article ne prenne pas de majuscule.

Francisation 
Ce patronyme a souvent été francisé  par l’état civil en Écuyer, L'Écuyer ou Lécuyer, en Page ou Le Page, en Floch ou Le Floch (sans apostrophe) voire en Le Floc'h.

Prononciation 
En breton, le « c apostrophe h » est considéré comme une seule lettre et est généralement prononcé [x]. Ainsi, le nom de famille Floc'h se prononce à peu près comme /florh/. Sa version francisée Floch se prononce habituellement /flok/ ou /floch/.

Dérivé
Le patronyme (Le) Flohic est un dérivé de (Le) Floc'h, avec le suffixe diminutif -ig.

Patronyme 

Adrien Floch (1977 - ), dessinateur de bandes dessinées français
André Le Floch (12 juillet 1917 - 12 février 2012), personnalité politique française
Anthony Floch (12 février 1983 - ), joueur français de rugby à XV
Arnaud Floc'h (1961 - ), scénariste et illustrateur français de bande dessinée
Bruno Le Floc'h (20 novembre 1957 - 5 octobre 2012), auteur de bandes dessinées
Cédric Floc'h (5 janvier 1973 - ), musicien et guitariste français
Césarine Le Floc'h-Rosenberg (1911-1991), résistante, juste parmi les nations
Corentin Le Floc'h (1754 - 1794), personnalité politique française
Delphine Le Floch (1970 - ), nageuse synchronisée française
Guillaume Floch, orfèvre breton du 
Guillaume Le Floch (16 février 1985 - ), coureur cycliste français
Guy Floch (1923-1988), magistrat français 
Henri Le Floch (1862 - 1950), spiritain et professeur catholique français
Jacques Floch (28 février 1938 - ), personnalité politique française
Jean Floc'h (8 juillet 1938 - 24 mai 2007), industriel breton
Jean-Guy Le Floch (9 novembre 1953 - ), industriel breton
Jean-Louis Floch (26 avril 1951 - ), dessinateur français de bande dessinée
Jean-Marie Floch (9 novembre 1947 - 10 avril 2001), sémioticien  français
Lionel Floch (1895 - 1972), peintre, graveur et dessinateur français
Loïk Le Floch-Prigent (21 septembre 1943 - ), homme d'affaires français
Louis Floch (28 décembre 1947 - ), footballeur français

Magali Le Floc'h (17 août 1975 - ), cycliste
Patrick Le Floch, économiste français
Paul Henry Floch (31 mai 1881 - 4 décembre 1914), soldat français, caporal au  régiment d'infanterie
Ronan Floch (28 février 1981 - ), skipper français
Xavier Le Floch (11 avril 1973 - ), triathlète français
Yann ar Floc'h (25 février 1881 - 2 juillet 1936), folkloriste français
 Yves Floc'h (1906-1990), peintre français
Yves Le Floch (26 septembre 1947 - ), footballeur et médecin français

Pseudonyme et personnages de fiction 

 Floc’h, nom d’artiste de Jean-Claude Floch, dessinateur de bandes dessinées
 Nicolas Le Floch, personnage de fiction, héros des romans policiers de Jean-François Parot

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Patronyme breton